L'Abbaye (čte se [labei] nebo [labeji], v místní franko-provensálštině [labaːˈi] nebo [labaˈji]) je obec ve Švýcarsku, kde patří do kantonu Vaud). K roku 2018 měla přibližně čtrnáct set obyvatel.

Poloha 
L'Abbaye leží v Juře na jihovýchodním břehu jezera Joux na říčce Lionne v údolí Joux. Od okresního města Yverdon-les-Bains je vzdáleno přibližně třicet kilometrů jihozápadně a od Lausanne, hlavního města kantonu, přibližně třicet kilometrů severozápadně. Sousedními obcemi jsou Le Chenit, Le Lieu, L'Isle, Mont-la-Ville, Montricher, Vallorbe a Vaulion.

Dějiny 
Za datum vzniku obce se považuje založení zdejšího premonstrátského kláštera v roce 1126. Ten zanikl v období reformace v 16. století, ale ze stejného století se z něj dochovala gotická věž.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Obce v kantonu Vaud